

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7 
 Wronów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów 
 Wronów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce 
 Wronów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola 
 Wronów – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski 
 Wronów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów 
 Wronów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Wronów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki

Zobacz też 
 Wronowo